Salem Evangelical Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Evangelical Church (Milwaukee County, Wisconsin), ID-Nr. 87001760
 Salem Evangelical Church (Sauk County, Wisconsin), ID-Nr. 86003576